Rubland ist der Name folgender Orte:

 Rubland (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rubland (Gemeinde Paternion), Ortschaft von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch: 
 Rüblanden